Barahona puede referirse a:

Apellido Barahona

Personas 
Lucho Barahona, dramaturgo costarricense
Belisario Porras Barahona (1856-1942), político y periodista panameño
Juan de Esquivel Barahona (c. 1560-después de 1625), compositor español
Miguel Paz Barahona (1863–1937), presidente de Honduras
Nacho Barahona, montador de cine y televisión español
Luis Barahona de Soto (1548–1595), poeta español
Mario Alexander Barahona Martínez (1976), político hondureño
Álex Barahona (1981), actor español
Sancho de Barahona, conquistador español
Rosaura Barahona, periodista mexicana (1942)
Vicky Barahona, política chilena (1959)
Luis Barahona Jiménez, escritor costarricense (1914-1987)
Tata Barahona, cantautor chileno (1971)
Rolando Barahona-Sotela, arquitecto costarricense
Fernando de Barahona, retablista español
Francisco de Barahona, retabilista español

Deportistas 
Carlos Barahona (1980), futbolista colombiano
Julián Barahona (1978), futbolista colombiano
Luis Marín Barahona (1983), futbolista chileno
Nelson Barahona (1987), futbolista panameño
Noelle Barahona (1990), esquiadora chilena
Ralph Barahona (1965), jugador de hockey sobre hielo norteamericano
Wilfredo Barahona (1983), futbolista hondureño
Deyvis Barahona, (1991), futbolista ecuatoriano

Geografía 
 Barahona, provincia de la región Suroeste en la República Dominicana.
 Santa Cruz de Barahona, capital de dicha provincia.
 Barahona o Baraona, municipio de la provincia de Soria, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
 Barahona, una localidad en Puerto Rico.
 Baraona de Fresno, localidad de la provincia de Segovia en el municipio de Riaza, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
 Altos de Barahona, sierra entre los sistemas Ibérico y Central españoles y entre las provincias de Soria y Guadalajara.